Canción patria o marcha patria puede referirse a:
 Cualquier canción o marcha considerada patriótica.
 Especialmente, al himno nacional de cada país.
 Himno nacional de Bolivia, llamada habitualmente Canción Patria.
 Himno nacional de Argentina, llamado inicialmente Marcha Patria.
 La canción patria,  himno nacional de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y de Rusia, después de la disolución de la Unión Soviética, desde 1991 y hasta el 2000.